Le tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2018 se déroule du 26 au . Les matchs se jouent sur gazon au Centre National de Tennis à Roehampton, à quelques encablures de Wimbledon.

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Alexandra Dulgheru
  Eugenie Bouchard
  Sara Sorribes Tormo
  Antonia Lottner
  Claire Liu
  Vera Zvonareva
  Viktoriya Tomova
  Mona Barthel
  Evgeniya Rodina
  Elena-Gabriela Ruse
  Vitalia Diatchenko
  Barbora Štefková

Repêchées 
Les joueuses suivantes (« lucky losers ») ont été éliminées au dernier tour des qualifications mais sont repêchées pour pallier les forfaits de Timea Bacsinszky et Zarina Diyas :

  Mariana Duque Mariño
  Caroline Dolehide

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi du simple dames
 Tournoi de qualification du simple messieurs
 Tournoi de qualification du double messieurs
 Tournoi de qualification du double dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis féminin en 2018
Tournoi de Wimbledon 2018